Вихоревское муниципальное образование — городское поселение в Братском районе Иркутской области Российской Федерации.

Административный центр — город Вихоревка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 22 520 человек, в том числе 11 335 мужчин и 11 185 женщин.

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Городские поселения Иркутской области